kaseta – rodzaj pojemnika
 kaseta magnetofonowa
 kaseta rowerowa
 kaseta wideo
 Kaseta – album polskiego zespołu Kult